Tannenrode ist der deutsche Name mehrerer Orte in Polen und in Russland:
 in Polen:
 Tannenrode, Kreis Graudenz/Westpreußen: Świerkocin (Grudziądz) im Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Tannenrode, Kreis Schildberg/Posen: Przytocznica im Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen
 in Russland:
 Tannenrode, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen: Schiguljowo im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad